Polski pułke pułki piechoty:
 66 Kaszubski Pułk Piechoty
 66 Pułk Piechoty – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego.

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 66 Pułk Piechoty Austro-Węgier ( - 1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 66

Niemieckie pułki piechoty:
 66 Pułk Piechoty (3 Magdeburski) – pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; stacjonował w Magdeburgu; sformowany 5 maja 1860; przydział w 1914: IV Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 66 Butyrski Pułk Piechoty